Jan Włodzimierz Malik – rzeźbiarz i kompozytor
 Jan Malik (szopkarz) – szopkarz krakowski
 Jan Malik (1929–2022) – polski zawodnik hokeja na trawie, działacz sportowy, prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Przypisy